2256 Wisniewski – asteroide della fascia principale

Persone 

 Andrew Wisniewski – cestista statunitense
 Mieczysław Wiśniewski – calciatore polacco
 Stefen Wisniewski – giocatore di football americano statunitense
 Steve Wisniewski – guard di football americano e allenatore di football americano statunitense
 Tom Wisniewski – chitarrista scozzese
 Wiesław Z. Wiśniewski – astronomo polacco, naturalizzato statunitense

Pagine correlate 

 Łukasz Wiśniewski